

Geografia

Francia 
 Le Mont – comune nel dipartimento dei Vosgi (Grand Est)
 Le Mont – ex comune ora frazione di Dramelay, comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Le Mont-Dieu – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Le Mont-Dore – forma colloquiale per Mont-Dore, comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Le Mont-Dore – comune nella provincia Sud (Nuova Caledonia)
 Le Mont-Saint-Adrien – comune nel dipartimento dell'Oise (Alta Francia)
 Le Mont-Saint-Michel – comune nel dipartimento della Manica (Normandia)

Svizzera 
 Le Mont-sur-Lausanne – comune nel distretto di Losanna (Canton Vaud)

Sport 
 Le Mont – trampolino per il salto con gli sci situato nel comune francese di Chamonix-Mont-Blanc

Pagine correlate 
Lemont – pagina di disambiguazione
Mont – pagina di disambiguazione